Ренді Карлайл (,  19 квітня 1956, Садбері) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади. Згодом — хокейний тренер.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1973 року.

1976 року був обраний на драфті НХЛ під 30-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Вінніпег Джетс».

Загалом провів 1124 матчі в НХЛ, включаючи 69 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська робота 
2005 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами НХЛ «Анагайм Дакс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Вашингтон Кепіталс».

Нагороди та досягнення 
Як гравець
 Приз Джеймса Норріса — 1981.
 Срібний призер чемпіонату світу 1989.
Як тренер
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2007.
 Володар Кубка Стенлі («Анагайм Дакс») — 2007.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Тренерська статистика

Посилання 
 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Тренери «Анагайм Дакс»
Тренери «Торонто Мейпл Ліфс»
Тренери «Вашингтон Кепіталс»
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Уродженці Садбері